Курс ():

В навигации:
 Курс судна (обычно морского или воздушного, так как в вождении речных судов первостепенное значение имеет следование по фарватеру, при котором курс постоянно изменяется) — направление относительно направления на север, иначе говоря, угол, заключённый между носовой частью диаметральной плоскости судна и направлением на север (курсом 0°), отложенный по часовой стрелке. Измеряется в градусах или румбах.

В технике:

 «Курс» — семейство радиотехнических систем третьего поколения для поиска, сближения и стыковки космических аппаратов (КА).

В педагогике:
 Курс — какой-либо из этапов (обычно годовых) обучения при курсовой системе обучения (ср. «после третьего курса занятия по физкультуре кончаются»).
 Курс — группа из всех студентов с одинаковым выпускным годом (ср. «на нашем курсе девушек почти не было»).
 Учебный курс — серия учебных занятий по одному предмету (ср. «курс истории партии читал доцент, а не профессор»).
 Курс обучения — система занятий, обычно состоящий из многих дисциплин, по завершении которого выдаётся диплом, свидетельство или сертификат (ср. «прошла полный курс обучения в университете»).
 Курс — серия книг, составляющая учебник по одному предмету (ср. «подним из опулярных курсов по физике является Ландавшиц»).
 Курсы — название некоторых учебных заведений, в частности:
 Высшие женские курсы — система высшего образования для женщин в Российской империи.
 Московские Высшие Женские Курсы — высшее учебное заведение для женщин в России.
 Подготовительные курсы — занятия для групповой дополнительной подготовки по профилирующим дисциплинам перед вступительными экзаменами в высшее учебное заведение.

В финансах:
 Валютный курс — цена денежной единицы, измеренная в денежных единицах другой страны.
 Вексельный курс — цена иностранного векселя в местной валюте.
 Курс — ежедневное деловое издание.

Другие значения:
 Курс — горизонтальный слой кладки кирпичей или блоков.
 Курс — осведомлённость, информированность о последних фактах (в устойчивом словосочетании в курсе чего-либо).
 Курс — политическое направление, генеральная линия.
 «Курс» — российский «Центральный научно-исследовательский институт „Курс“» судостроительной отрасли

Персоналии:
 Курс, Александр Львович (1892—1937) — советский журналист, драматург и сценарист.

В искусстве:
 Курс анатомии (фильм)

Примечания